Daniel Michael Donovan, Jr. dit Dan Donovan, homme politique américain
 Daniel Lawrence Donovan dit Dan Donovan, prêtre et théologien canadien. 
  dit Dan Donovan, musicien britannique, membre de Big Audio Dynamite.

Homonymie de personnes